Mesopanorpa — род вымерших насекомых из вымершего семейства Orthophlebiidae отряда скорпионниц (Mecoptera), живших во времена юрского — мелового периодов ( назад). Ископаемые остатки представителей рода найдены в Казахстане, Китае, Германии, Великобритании и России. У самцов первый сегмент лапок последней пары ног был расширен, что является одним из проявлений полового диморфизма.

Роды 
По данным сайта Paleobiology Database, на февраль 2023 года в род включают 25 вымерших видов:
 Mesopanorpa angarensis
 Mesopanorpa brodiei
 Mesopanorpa brooksorum
 Mesopanorpa densa
 Mesopanorpa enormis
 Mesopanorpa fanshanensis
 Mesopanorpa felix
 Mesopanorpa formosa
 Mesopanorpa gambra
 Mesopanorpa hartungi
 Mesopanorpa incerta
 Mesopanorpa kuliki
 Mesopanorpa kuschmurunensis
 Mesopanorpa luanpingensis
 Mesopanorpa maculata
 Mesopanorpa martynovae
 Mesopanorpa monstrosa
 Mesopanorpa obtusa
 Mesopanorpa praeangustipennis
 Mesopanorpa tergenica
 Mesopanorpa turgaica
 Mesopanorpa umbrata
 Mesopanorpa unica
 Mesopanorpa unicolor
 Mesopanorpa yaojiashanensis

Примечания 

Вымершие скорпионницы
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода